Alan Waddle – ex calciatore inglese
 Chris Waddle – ex calciatore e allenatore di calcio inglese
 LaAdrian Waddle – giocatore di football americano statunitense